

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Гренобль 1968 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1968
Итоги зимних Олимпийских игр